Lanty steht für:

 Lanty, französische Gemeinde im Département Nièvre
 Lanty-sur-Aube, französische Gemeinde im Département Haute-Marne

Lanty ist der Familienname folgender Personen:

 Milagros Lanty (* 1926), dominikanischer Sänger